Paul Turner (filmregisseur), een Britse filmregisseur, levend van 1945 tot 2019
 Paul Turner (zanger), een Britse zanger, geboren in 1986